Liceu Michel Lucius, centre d'educació secundària de Luxemburg
 Lohia Machinery Limited, empresa fabricant d'escúters amb seu a Kanpur (Índia)
 Lazy ML (de l'acrònim Meta Llenguatge), llenguatge de programació ML d'avaluació tardana